Carlos Alberto O'Donell (Buenos Aires, 11 de outubro de 1912 - San Miguel de Tucumán, 14 de fevereiro de 1954) foi um botânico argentino.

Obteve seu bacharelato no "Colegio Nacional Manuel Belgrano", e de farmacêutico na Universidade de Buenos Aires, em 1937. Entre esse ano e sua aposentadoria, trabalhou no  "Instituto Lillo de Tucumán. 

Entre artigos de Anatomia vegetal e de Farmácia Botânica, publicou mais de trinta notas científicas, com especial ênfase sobre as convolvuláceas.

Homenagens
Em sua honra foi nomeado o gênero:

 Odonellia  K.R.Robertson 1982

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina